Delsaux ist der Familienname folgender Personen:

 Willem Delsaux (1862–1945), belgischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Établissements N. Delsaux, französischer Hersteller von Automobilen